Paramount Theatre fait référence à plusieurs lieux aux États-Unis :
 Paramount Theatre (Oakland), une salle de spectacle à Oakland
 Paramount Theatre (Seattle), une salle de spectacle à Seattle
 Paramount Theatre (New York), une salle de cinéma à New York
 Paramount Theatre (Los Angeles), ou Downtown Paramount Theatre une salle de cinéma à Los Angeles
 Hollywood Paramount Theatre, nom du El Capitan Theatre de 1942 à 1986 une salle de cinéma à Los Angeles
 Paramount Theatre Austin,  une salle de cinéma à Austin
 Paramount Theatre Charlottesville, une salle de cinéma à Charlottesville
 Paramount Theatre Aurora, une salle de cinéma à Aurora
 Paramount Theatre (Cedar Rapids, Iowa)